Molekulska formula -{C20H20O9}- se može odnositi na:

 Brikelin
 Trans-Resveratrol-3-O-glukuronid